Ghan (ღან), este cea de-a douăzeci și treia literă a alfabetului georgian.

Transliterație

Forme

Reprezentare în Unicode 
 Asomtavruli Ⴖ : U+10B6
 Mkhedruli și Nuskhuri ღ : U+10E6

Vezi și 
 ა
 ნ

Alfabetul georgian
Litere ale alfabetului georgian